

Pobjede po kategorijama

Vozači

Startni grid

Vanjske poveznice
 Ferrari - F1 Stats

Ferrari
Ferrari